Chek Lap Kok může být:
 mezinárodní letiště Hongkong – letiště v Hongkongu v Čínské lidové republice
 Čch’-lie-ťiao – ostrov, na kterém letiště leží